Uma História de Sucesso (álbum de Gian & Giovane)
Uma História de Sucesso (álbum de Magníficos)

Desambiguação